VW Karmann-Ghia ist der Name folgender Automobilmodelle:
 VW Karmann-Ghia Typ 14, Coupé und Cabriolet (1955–1974)
 VW Karmann-Ghia Typ 34, Coupé (1961–1969)